Osoby o tym nazwisku:
 Adam Obidziński – polski inżynier i naukowiec
 Konstanty Obidziński – polski oficer